Portelli es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alessandro Portelli (1942-), académico de Literatura americana, escritor y musicólogo italiano;
 Carlo Portelli (1510-1574), pintor italiano;
 George Portelli, deportista maltés que compitió en snooker adaptado;
 Guy Portelli (1957-), artista sudafricano, residente en Gran Bretaña ; 
 Jorge Portelli (1950-), deportista argentino que compitió en yudo;
 José Núñez Portelli (1988), futbolista paraguayo.